Symfonie in d (Bruckner)
Symfonie in d (César Franck)
Andere symfonieën in d
Symfonie nr. 9 (Beethoven)
Symfonie nr. 3 (Bruckner)
Symfonie nr. 9 (Bruckner)
Symfonie nr. 4 (Dvořák)
Symfonie nr. 7 (Dvořák)
Symfonie nr. 5 (Gade)
Symfonie nr. 26 (Haydn) - Joseph Haydn
Symfonie nr. 34 (Haydn) - Joseph Haydn
Symfonie nr. 80 (Haydn) - Joseph Haydn
Symfonie nr. 26 (Michael Haydn)
Symfonie nr. 1 (Charles Ives)
Symfonie nr. 3 (Mahler)
Symfonie nr. 5 (Mendelssohn) in D-majeur/d-mineur
Symfonie nr. 15 (Mjaskovski)
Symfonie nr. 2 (Prokovjev)
Symfonie nr. 1 (Rachmaninov)
Symfonie nr. 1 (Roussel)
Symfonie nr. 4 (Robert Schumann)
Symfonie nr. 6 (Sibelius)
Symfonie nr. 5 (Sjostakovitsj)
Symfonie nr. 12 (Sjostakovitsj)
Symfonie nr. 1 (Richard Strauss)
Symfonie nr. 3 (Tanejev)
Symphony No. 8 (Vaughan Williams)
Symfonie nr. 1 (Zemlinsky)